

Geografia 
 Dionísio Cerqueira – comune nello Stato di Santa Catarina, Brasile

Persone 
 Mauro Cerqueira – calciatore portoghese
 Murilo Cerqueira – calciatore brasiliano
 Raul Cerqueira de Rezende – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Washington Stecanela Cerqueira – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano